Северна Македония, като самостоятелна независима държава участва за първи път на олимпийски игри през 1996 година на летните олимпийски игри в Атланта. От 1920 до 1992 година македонските спортисти участват като част от олимпийските отбори на Югославия.

Летни олимпийски игри

Резултати

Медали по спорт

Медалисти 
 Представители на държавата Северна Македония

 Представители на Социалистическа република Македония, участвали в отбора на Югославия

Зимни олимпийски игри

Резулати

Бележки